Farout – pierwszy album studyjny fińskiego projektu muzycznego Dreamtime

 Farout – nazwa karłowatej planety o symbolu 2018 VG18